Stene (Frankrijk), een Franse gemeente in het Noorderdepartement en de Franse Westhoek
Stene (België), een deelgemeente van de Belgische stad Oostende